Europamästerskapet i landhockey för herrar 2013 var den fjortonde upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Boom i Belgien och vanns av Tyskland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Grupp C (nedflyttning)

Resultaten från gruppspelet är skrivit i kursiv stil.

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.

Polen och Tjeckien flyttades ner och ersattes av Frankrike och Ryssland till EM 2015.

Källor
Todor66.com. Arkiverad 6 december 2017.

2013
2013 i Belgien
Sportåret 2013
Internationella sportevenemang i Belgien
Landhockey i Belgien